Michaltschuk () ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Alexandrowna Michaltschuk, bekannter als Anna Altschuk (1955–2008), russische Videokünstlerin, Fotografin und Dichterin
 Ilja Filippowitsch Michaltschuk (* 1957), russischer Politiker (Bürgermeister von Jakutsk, Gouverneur der Oblast Archangelsk)
 Wiktor Iljitsch Michaltschuk (* 1946), russischer Volleyballspieler (Olympiagold 1968)